Eliodoro Matte puede referirse a:

 Eliodoro Matte Ossa (1905-2000), empresario chileno;
 Eliodoro Matte Larraín (1945-), ingeniero y empresario chileno;